Моне — фамилия:

 Моне, Адольф де (1804—1874) — французский военачальник.
 Моне, Бланш (1865—1947) — французская художница, падчерица Клода Моне.
 Моне, Даниэлла (род. 1989) — американская актриса, певица и танцовщица.
 Моне, Клод (1840—1926) — французский живописец, один из основателей импрессионизма.
 Моне, Мишель (1878—1966) — второй сын Клода Моне и Камиллы Донсье-Моне.
 Моне, Франц Йозеф — немецкий историк-германист и археолог, профессор.

См. также 
 Мане (значения)
 Монелья
 Монне

Примечания